Штильмарк — фамилия.

Известные носители:
 Штильмарк, Роберт Александрович (1909—1985) — советский писатель.
 Штильмарк, Феликс Робертович (1931—2005) — советский и российский эколог, охотовед и писатель.